Список хитов альтернативного рока № 1 2011 года Billboard включает самые популярные песни в стиле альтернативного рока на основе данных еженедельного рок хит-парада Alternative Songs.

Список синглов № 1

Примечания

См. также 
 2011 год в музыке
 Список рок-хитов №1 2011 года (Великобритания)

Чарты Billboard 2011 года
Списки рок-хитов Billboard
Списки хитов № 1 в США 2011 года
Рок-чарты